Вілле́-Воде́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 55 км на північ від Безансона, 31 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вілле-Воде на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-Воде на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілле-Воде на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілле-Воде на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілле-Воде на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона